Æthelberht, également orthographié Æthelbert ou Ethelbert, peut désigner :

Prénom 
 Ethelbert est un prénom anglais d'origine anglo-saxonne.

Rois 
 Æthelberht (ou Alberht) d'Est-Anglie (fl. 749)
 Æthelberht II d'Est-Anglie (mort en 794), canonisé
 Æthelberht des Hwicce (fl. 692-693)
 Æthelbert de Kent (mort en 616), canonisé
 Æthelbert de Sussex (fl. 740)
 Æthelberht de Wessex (mort en 866)

Évêques 
 Æthelbert d'York (mort en 780)
 Æthelberht de Whithorn et Hexham (mort en 797)

Autres 
 Le personnage de dessin animé Vil Coyote s'appelle Wile E. Coyote en version originale, avec E. pour « Ethelbert ».
 Ethelbert, municipalité rurale du Manitoba au Canada.